Blueshirts ist eine Bezeichnung für:

 das Eishockeyteam New York Rangers
 die Army Comrades Association